Argol, commune française du Finistère, en Bretagne;
 L'argol (ou arghoul), instrument de musique égyptien;
 Argol, personnage de la série de bande-dessinée Valérian;
 Autre nom de la Lie de vin;
 Au château d'Argol, roman de Julien Gracq.
 Argol, maison d'édition française.